Верх-Кучукский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Кучук.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1354 человека, в том числе 646 мужчин и 708 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1319 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Верх-Кучук,
 село Ивановка.

Примечания 

Сельские поселения Шелаболихинского района